Dit is een lijst van planetoïden 110301-110400 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 110301 - || 2001 SC270 || 18 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110302 - || 2001 SM270 || 26 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110303 - || 2001 SR270 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110304 - || 2001 SV270 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110305 - || 2001 SP272 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110306 - || 2001 SW272 || 26 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110307 - || 2001 SQ273 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110308 - || 2001 SW276 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110309 - || 2001 SK277 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110310 - || 2001 SX277 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110311 - || 2001 SL278 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110312 - || 2001 SF279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110313 - || 2001 SG279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110314 - || 2001 SQ279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110315 - || 2001 SR279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110316 - || 2001 SZ279 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110317 - || 2001 SE280 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110318 - || 2001 SL280 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110319 - || 2001 SZ280 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110320 - || 2001 SD281 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110321 - || 2001 SH281 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110322 - || 2001 SR281 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110323 - || 2001 SH282 || 27 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110324 - || 2001 SV282 || 22 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110325 - || 2001 SZ285 || 28 september 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 110326 - || 2001 SN286 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110327 - || 2001 SP286 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110328 - || 2001 SQ286 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110329 - || 2001 ST287 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110330 - || 2001 SY287 || 27 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110331 - || 2001 SE289 || 23 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110332 - || 2001 SP289 || 25 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110333 - || 2001 SS290 || 25 september 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 110334 - || 2001 SM291 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110335 - || 2001 SN291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110336 - || 2001 SO291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110337 - || 2001 SP291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110338 - || 2001 SW291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110339 - || 2001 SY291 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110340 - || 2001 SC292 || 23 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110341 - || 2001 SD292 || 23 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110342 - || 2001 SN292 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110343 - || 2001 SW292 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110344 - || 2001 SG294 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110345 - || 2001 SK295 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110346 - || 2001 SJ297 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110347 - || 2001 SK299 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110348 - || 2001 SK306 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110349 - || 2001 ST313 || 21 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110350 - || 2001 SO314 || 23 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110351 - || 2001 SR314 || 23 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110352 - || 2001 SY314 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110353 - || 2001 SZ314 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110354 - || 2001 SO315 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110355 - || 2001 SJ316 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110356 - || 2001 SM316 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110357 - || 2001 SZ316 || 25 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110358 - || 2001 SA317 || 25 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110359 - || 2001 SA318 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110360 - || 2001 SY322 || 25 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110361 - || 2001 SF324 || 26 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110362 - || 2001 SJ324 || 16 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110363 - || 2001 SH325 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110364 - || 2001 SJ325 || 16 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110365 - || 2001 SR325 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110366 - || 2001 SX325 || 17 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110367 - || 2001 SE327 || 18 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110368 - || 2001 SH327 || 18 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110369 - || 2001 SJ327 || 18 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110370 - || 2001 SM327 || 18 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110371 - || 2001 SR328 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110372 - || 2001 SX328 || 19 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110373 - || 2001 SM329 || 19 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110374 - || 2001 SF332 || 19 september 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 110375 - || 2001 SR334 || 20 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110376 - || 2001 SS339 || 21 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110377 - || 2001 SU341 || 21 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110378 - || 2001 SB343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110379 - || 2001 SC343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110380 - || 2001 SO343 || 22 september 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110381 - || 2001 SJ345 || 23 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110382 - || 2001 SJ348 || 26 september 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110383 - || 2001 SO350 || 23 september 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 110384 - || 2001 TM1 || 11 oktober 2001 || Farpoint || Farpoint
|-
| 110385 - || 2001 TL2 || 6 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110386 - || 2001 TG3 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110387 - || 2001 TQ3 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110388 - || 2001 TN4 || 7 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110389 - || 2001 TD6 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110390 - || 2001 TE6 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 110391 - || 2001 TS7 || 11 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 110392 - || 2001 TA8 || 11 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (110393) Rammstein || 2001 TC8 || 11 oktober 2001 || Le Creusot || Le Creusot
|-
| 110394 - || 2001 TE8 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110395 - || 2001 TO8 || 9 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110396 - || 2001 TK9 || 11 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110397 - || 2001 TO9 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110398 - || 2001 TU9 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110399 - || 2001 TR10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 110400 - || 2001 TW10 || 13 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten